Ри́ши Капу́р (; , 4 сентября 1952, Бомбей — 30 апреля 2020, там же) — индийский актёр, режиссёр, продюсер. Лауреат премии Filmfare Award за лучшую мужскую роль.

Средний сын актёра и режиссёра Раджа Капура.

Биография 
Риши Капур (его уменьшительное Чинту — Chintoo) впервые появился на экране в 1970 году в картине своего отца «Моё имя Клоун». Несмотря на свой юный возраст, Чинту уже тогда сыграл довольно профессионально. Заслуженной наградой начинающему актёру стала Национальная кинопремия. Радж Капур тогда с гордостью признавался: «Сегодня мой сын Риши получил награду как лучший актёр. Так прекрасно видеть, что Чинту (Риши) получил Национальную кинопремию за свою игру в моём фильме „Моё имя клоун“. Что может сделать отца счастливее, чем видеть, как прогрессирует его сын и добивается успеха? Массы благословляют и любят его, но я и сейчас говорю ему: могло быть и лучше, могло быть и лучше».

Спустя три года Риши Капур вновь появился в мелодраме своего отца «Бобби». Он сыграл главную роль, молодого человека по имени Радж, влюбленного в 16-летнюю девушку Бобби (актриса Димпл Кападия). Картина имела оглушительный успех в Индии, собрав огромную кассу, а Риши и Димпл были признаны лучшими актёрами года. Популярным фильм стал и за рубежом — так, например, в Советском Союзе знакомство многих зрителей с индийским кинематографом состоялось именно благодаря «Бобби».

Образ романтичного влюблённого юноши, созданный Риши Капуром в картине «Бобби», наложил отпечаток и на последующие работы актёра. В этом амплуа были исполнены большинство из ролей Капура 1970—1980-х годов. Среди наиболее известных фильмов с его участием — «Исчезновение», «Мститель», «Любовный недуг», «Такой лжец», «Долг чести», «Я докажу всему миру!», «Жестокий мир», «Море любви» и «Чандни».

В конце 1980-х годов Риши Капур снялся в советско-индийской ленте, совместно поставленной режиссёрами Шаши Капуром и Геннадием Васильевым — «Чёрный принц Аджуба». В этом фильме партнёрами Риши стали его дядя Шамми Капур, популярные индийские артисты Амитабх Баччан и Димпл Кападия, а также известные советские актёры Ариадна Шенгелая, Вячеслав Богачев, Тамара Яндиева.

В конце 1990-х годов Риши Капур занялся продюсерской и режиссёрской деятельностью. Он выпустил такие картины, как «Возвращение домой» (Aa Ab Laut Chalen) и «Книга любви» (PremGranth). Но дальнейшего развития эта сфера в его творчестве не получила. Сам он в одном из интервью объяснял это так: «У меня не было сценариев, которые взволновали бы. Прямо сейчас я сфокусирован только на актёрской игре. Но если я найду один такой сценарий, ничто не сможет остановить меня от создания другого фильма».

В 2006 году Риши Капур на прошедшей в Маврикии церемонии Zee Cine Awards получил престижную награду за пожизненные достижения. Он по-прежнему регулярно снимался, при этом стараясь уйти от устоявшихся штампов. «Я закрыл дверь за распеванием песен и романтикой с девушками. Теперь появился настоящий Риши Капур», — утверждал актёр.

Риши Капур умер 30 апреля 2020 года. Причиной смерти стала лейкемия, с которой он боролся с октября 2018 года.

Личная жизнь 
Риши Капур и актриса Ниту Сингх обручились 13 апреля 1979 года и сыграли свадьбу в 1980 году. У них двое детей — актёр Ранбир Капур и модельер Ридхима (Riddhima) Капур Сахни.

Фильмография

Актёр 

 1970 — Моё имя Клоун / Mera Naam Joker — Радж в детстве
 1973 — Бобби / Bobby — Радж Нат
 1974 — Порочный змей / Zehreela Insaan — Арджун Сингх
 1975 — Трагическое совпадение / Khel Khel Mein — Аджай Ананд
 1975 — Исчезновение / Rafoo Chakkar  — Дев
 1975 — Раджа / Raaja — Раджа / Рам
 1976 — Лейла и Меджнун / Laila Majnu — Меджнун
 1976 — Мститель / Barood — Ануп «Паппу» Саксена
 1976 — Любовь — это жизнь / Kabhi Kabhie — Викрам «Викки» Кханна
 1977 — Амар, Акбар, Антони / Amar Akbar Anthony — Акбар Алахобади
 1977 — В тени прошлого / Doosra Aadmi — Каран «Канну» Саксена
 1977 — Мы не хуже других / Hum Kisise Kum Naheen — Раджеш
 1978 — Цветы распустились в саду / Phool Khile Hain Gulshan Gulshan
 1978 — Несбывшееся предсказание / Badalte Rishte — Манохар Дхани
 1979 — Ритмы песен / Sargam — Раджу
 1979 — Судьба в твоих руках / Duniya Meri Jeb Mein — Вишал Кханна
 1979 — Такой лжец / Jhoota Kahin Ka — Аджай Рай
 1980 — Без ума от тебя / Aap Ke Deewane — Рам
 1980 — Долг чести / Karz — Монти
 1980 — Приют любви / Do Premee — Четан Пракаш
 1980 — Жажда богатства / Dhan Daulat — Лаки Саксена
 1981 — Колесница Бога / Katilon Ke Kaatil — Мунна
 1981 — Я докажу всему миру! / Zamaane Ko Dikhana Hai — Рави Нанда
 1981 — Судьба / Naseeb — Санни
 1982 — Встреча влюблённых / Deedar-E-Yaar — Джавед Сайед Али Хан
 1982 — Любовный недуг / Prem Rog — Девдхар
 1982 — Клятва молодости / Yeh Vaada Raha — Викрам Рай Бахадур
 1983 — Носильщик / Coolie — Санни
 1983 — Щедрое сердце / Bade Dil Wala — Амрит Кумар Саксена
 1984 — Жестокий мир / Duniya — Рави
 1984 — Как не просто любить / Yeh Ishq Nahin Aasaan — Салим
 1985 — Время вышло / Zamana — Рави Кумар
 1985 — Ситамгар / Sitamgar — Джай Кумар
 1985 — Море любви / Saagar — Рави
 1985 — Перемена путников / Rahi Badal Gaye — Амар Лал / Паван Кумар
 1985 — Куртизанка / Tawaif — Давуд
 1986 — Волшебный бриллиант / Nagina — Раджив
 1986 — У каждого своя судьба / Naseeb Apna Apna — Кишан Сингх
 1986 — Судьба вдовы / Ek Chadar Maili Si — Мангал
 1987 — Эгоист / Khudgarz — поющий бродяга
 1987 — Синдур / Sindoor — мистер Кумар
 1987 — В поисках возмездия / Hawalaat — Шьям
 1988 — Наша династия / Hamara Khandaan — Вишал 1988 — Возвращение багдадского вора — Хасан 1988 — Путь к победе / Vijay — Викрам Бхарвадж 1988 — Обычная история / Ghar Ghar Ki Kahani — Рам Дханрадж
 1989 — Оружие / Hathyar — Саймула Хан
 1989 — Семейная обитель / Gharana — Виджай Мехра
 1989 — Покров / Naqab — Имран
 1989 — Чандни / Chandni — Рохит 1989 — Дом чужих людей / Paraya Ghar 1990 — Слуги отечества / Azaad Desh Ke Gulam — Виджай Шривастав
 1990 — Змей / Shesh Naag
 1990 — Богатство и бедность / Amiri Garibi — Дипак Бхарвадж
 1991 — Цыгане / Banjaran — Кумар Сингх Сесодия
 1991 — Хенна / Henna — Чандер Пракаш
 1991 — Чёрный принц Аджуба — Хасан
 1992 — Медовый месяц / Honeymoon — Сурадж Верма
 1992 — Пой, Радха, пой / Bol Radha Bol — Кишан Малхотра / Тони
 1992 — Неисполненное желание / Kasak
 1992 — Безумная любовь / Deewana — Рави
 1993 — Сахибан / Sahibaan — Гопи
 1993 — Наследница / Anmol — Прем
 1993 — Закадычные друзья / Gurudev — Дев Кумар
 1993 — Свидетельница / Damini — Шекхар Гупта
 1994 — Спасайся кто может / Eena Meena Deeka — Индер «Ина»
 1994 — Честь дома / Ghar Ki Izzat — Мохан Куамр
 1994 — Самая первая любовь / Pehla Pehla Pyar — Радж Сингх
 1994 — Самопожертвование / Saajan Ka Ghar — Амар Кханна
 1995 — Мы с тобой / Hum Dono — Раджеш
 1995 — Любовь всерьёз / Yaraana — Радж
 1995 — В объятиях любимого / Saajan Ki Baahon Mein — Сагар
 1996 — Трещина / Daraar — Радж Мальхотра
 1996 — Книга любви / PremGranth — Сомен
 1997 — Правда и ложь / Kaun Sachcha Kaun Jhootha — Каран Саксена
 2000 — Дядя Раджу / Raju Chacha — Сидхант Рай
 2000 — Обольщение / Karobaar — Амар Саксена / Рохит Синха
 2001 — Двойняшки / Kuch Khatti Kuch Meethi — Радж Кханна
 2002 — Поездка в Лондон / Yeh Hai Jalwa — Радж Миттал
 2003 — Понять друг друга / Tehzeeb — Анвар Джамал
 2003 — Любовь в Нью-Йорке / Love at Times Square 2003 — Скажи что-нибудь / Kucch To Hai — профессор Бакщи
 2004 — Ты и я / Hum Tum — Арджун Капур
 2005 — На вираже любви / Pyaar Mein Twist — Яш Кханна
 2006 — Любовь не знает преград / Love Ke Chakkar Mein — Аман Кочар
 2006 — Слепая любовь / Fanaa — Зульфикар Али Бек
 2007 — Не прекращайте мечтать / Don’t Stop Dreaming — Груви
 2007 — Намасте Лондон / Namastey London — Манмохан Малхотра 2008 — Немного любви, немного магии / Thoda Pyaar Thoda Magic — Бог 2009 — Чинту джи / Chintu Ji — Риши «Чинту-джи» Капур 2009 — Любовь вчера и сегодня / Love Aaj Kal — Вир Сингх 2010 —  (Времена) / Sadiyaan — Раджвир Сингх
 2011 — Дом «Патиала» / Patiala House — Гуртедж Сингх Кахлон
 2012 — Огненный путь / Agneepath — Рауф Лала
 2012 — Полный дом 2 / Housefull 2 — Чинту Капур
 2012 — Студент года / Student of the Year — Дин Йогиндер Васишт
 2012 — Пока я жив / Jab Tak Hai Jaan — Имран
 2013 — Ауранзеб / Aurangzeb — Равикант
 2013 — Настоящий индийский роман / Shuddh Desi Romance — Тауджи
 2013 — Бесстыжий / Besharam — Чулбул Чаутала
 2014 — Глупости / Bewakoofiyaan — В. К. Сегхал
 2015 — Всё хорошо / All Is Well — Бхаджанглал Бхалла
 2016 — Свадебный плов / Wedding Pullav — Лав Капур
 2016 — Любимая / Sanam Re — Даду
 2016 — Капур и сыновья / Kapoor & Sons — Амарджит Капур
 2018 — 102 не предел / 102 Not Out — Бабулал Вакхария
 2018 — Манто / Manto — продюсер
 2018 — Страна / Mulk — Мурад Али Мохаммед
 2018 — Рис и фасоль / Rajma Chawal — Радж Матхур
 2019 — Jhootha Kahin Ka — отец Варуна
 2019 — The Body — SP Джайрадж Равал

 Играет самого себя
 1983 — Слуга жены / Naukar Biwi Ka
 1985 — Сколько у бога имён / Ram Tere Kitne Nam
 1987 — Радж Капур / Raj Kapoor
 2007 — Когда одной жизни мало

Режиссёр 
 1999 — Возвращение домой / Aa Ab Laut Chalen

Продюсер 
 1996 — Книга любви / PremGranth
 1999 — Возвращение домой / Aa Ab Laut Chalen

Примечания 

Дети-актёры Индии
Лауреаты Национальной кинопремии Индии
Лауреаты Filmfare Awards
Риши
Люди, чей прах был развеян
Умершие от лейкоза